Ishikawa se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Chiyomatsu Ishikawa
 Tadashi Ishikawa